Le nom de Krier est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Cathy Krier (née en 1985), pianiste luxembourgeoise ;
 Georges Krier (1872-1946), compositeur et éditeur français ;
 Robert Krier (1900 - 1992) Editeur de la Revue de l'hôtellerie et du Tourisme
 Léon Krier (1946-), architecte et urbaniste luxembourgeois ;
 Rob Krier (1938-), architecte, urbaniste et sculpteur luxembourgeois frère ainé de Léon Krier ;
 Tony Krier (1906-1994), photographe et journaliste luxembourgeois ;
 Yves Krier (1955), cinéaste, metteur en scène, producteur de spectacles, auteur de théâtre, romancier, nouvelliste, librettiste.
 Sebastien Krier (1976-), architecte belge ;
 Yves Krier, (1956), compositeur français

Patronyme luxembourgeois
Patronyme lorrain